

Zoologie 
Bouquetin peut faire référence à diverses espèces du genre Capra (auquel appartiennent aussi les chèvres) et une espèce du genre Nemorhaedus : 
 Bouquetin ou Bouquetin des Alpes : Capra ibex, 
 Bouquetin d'Abyssinie ou Bouquetin d'Éthiopie : Capra walie,
 Bouquetin du Caucase ou Chèvre du Caucase occidental : Capra caucasica,
 Bouquetin ibérique ou Bouquetin des Pyrénées : Capra pyrenaica, 
 Bouquetin de Nubie : Capra nubiana,
 Bouquetin de Sibérie ou Ibex de Sibérie : Capra sibirica,
 Bouquetin du Népal : Nemorhaedus baileyi.

Les autres espèces du genre Capra, , sont :
 Capra aegagrus : la Chèvre sauvage, aussi appelée bouquetin du Caucase
 Capra hircus (ou Capra aegagrus hircus) : la Chèvre domestique, 
 Capra cylindricornis : la Chèvre du Caucase oriental,
 Capra falconeri : la Chèvre du Cachemire ou Markhor,
 Capra sibirica : le Yanghir.

Archéologie 
 Boisseau avec motifs de bouquetins, poterie préhistorique provenant de Suse.

Botanique 
 Bouquetin, l'un des nombreux noms vernaculaires donnés à l'espèce Pimpinella saxifraga.

Sport 
 Bouquetins de Val-Vanoise sont les membres du Hockey Club Val Vanoise.

Toponymie 
 Dents des Bouquetins, groupe de sommets des Alpes pennines à la frontière entre l'Italie et la Suisse.
 Grotte du Bouquetin, grotte calcaire située sur le rocher de Gibraltar.

Voir aussi

Notes et références